«Легенды СССР» — российский документальный проект (цикл документальных телевизионных фильмов) об истории СССР телеканала РЕН ТВ.  
Премьера состоялась 30 декабря 2012 года, фильмы цикла транслировались весь день. После этого серии неоднократно повторялись на канале. 

Пятилетки, Беломорканал и БАМ, комсомол, пионерия, ГАЗ-20 «Победа» «Москвич 407»,… 
Документальный цикл о ключевых событиях и явлениях советской эпохи, ставших легендарными и не имевших аналогов в мире. 
Как это было, расскажут советские люди — Лариса Долина, Михаил Боярский, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Светлана Немоляева, Армен Джигарханян, Анне Вески, Лариса Рубальская, Светлана Крючкова, Валерий Леонтьев, Владимир Винокур, Юрий Лоза, Юрий Антонов, Юлий Гусман, Дарья Донцова, Татьяна Михалков, Галина Волчек, Роман Виктюк, Илья Лагутенко и другие.

Режиссёр: Андрей Егоров, Юлия Сатарова
Продолжительность: 48 мин. каждая серия

Серии 
 Легенда о котлете и компоте
 Советский спорт
 Легенда о советской очереди
 Советская мода
 Квартирный вопрос 
 Советские праздники
 Наше счастливое детство
 Советская эстрада
 Советское кино
 Рождение и смерть советской колбасы

Легенда о котлете и компоте 
В 1959 году ученые провели перепись населения СССР. Оказалось, что почти половина советских женщин - домохозяйки. На пути к коммунизму непреодолимым препятствием стала кухонная плита. Зазвучали требования - освободить женщину от тягот домашнего труда. Так родился общепит...

Нарпит и общепит, рестораны и забегаловки, оливье и «рыбный день», фастфуд и продуктовые наборы…

Советский спорт 
Чего только не предпринимали власти, чтобы завоевать спортивный авторитет на международной арене. Спортсменов и тренеров, не добившихся очевидных результатов, штрафовали, сажали за решетку. Ходили слухи о спортсменах, покончивших с собой из-за поражения. Команды, потерпевшие поражение на выездных играх, боялись возвращаться на родину. Кто-то считает это дикостью, кто-то полагает, что только так и можно победить, но все едины в одном: советский спорт действительно был легендой.

Легенда о советской очереди 
Советская очередь за дефицитом — самая длинная очередь в мире, она протянулась на 70 с лишним лет. С ней пытались справиться с помощью карточек, талонов, спецпайков, но даже если у тебя был талон — за отоваривание его надо было еще побороться…

Советская мода 
Бесформенный и бесполый костюм — именно так была одета Мымра из фильма Служебный роман Эльдара Рязанова. А ведь так одевались все. Были, конечно, бунтари-стиляги, но в целом страна на многие годы была лишена моды…

Квартирный вопрос 
Квартирный вопрос… Он портил не только москвичей — жители всех без исключения городов Советского Союза вели неравную борьбу за квадратные метры. Люди стояли в очередях по 15 лет. А до того как пришли хрущёвки и панельные дома, существовали коммуналки, и их сравнивали с бессрочной каторгой, где люди рождались и умирали. Сегодня одни вспоминают то время с ностальгией, другие - с содроганием...

Советские праздники 
Мимозы на 8-е марта, шарики на Первое мая, оливье и ёлочка со звездой на Новый год... Вместо религиозных, православных праздников в СССР насаждали идеологически правильные, советские: не Рождество, а Новый год, не Пасха, а Первомай. История с 8 марта и вовсе совершенно загадочная…

Наше счастливое детство 
Вы должны помнить как это было. С младенчества нас приучали к жизни в коллективе: одинаковые пеленки в роддоме, такая же форма в школе, пионерские лагеря, линейки, «Орлёнок» и «Зарница»... Советская власть хотела вырастить "человека нового типа". Пришла пора оценить, что получилось…

Советская эстрада 
К советской эстраде предъявляли строгие требования, они касались и внешнего вида исполнителей, и репертуара. Табу накладывалось на любую импровизацию, на каждое проявление индивидуальности. Как артистам удавалось выживать в таких условиях? И почему, несмотря на драконовские ограничения, советская эстрада была великой?

Советское кино 
70 лет советский кинематограф просуществовал меж двух огней. С одной стороны, с режиссёров спрашивали идеологию, с другой — ...прибыль. О том, как пытались усидеть на двух стульях, со смехом и содроганием вспоминают знаменитые советские актеры и режиссёры: Никита Михалков, Эльдар Рязанов, Валерий Гаркалин, Светлана Немоляева…

Рождение и смерть советской колбасы 
Колбасу можно считать официальным фетишем СССР. Её культ продержался дольше, чем само советское государство. По её наличию/отсутствию мерили вождей и эпохи, ёю торговали по талонам и из-под полы, её доставли по блату, за ней гонялись  на «колбасных электричках», по ней определяли социальный статус. Она дала название целому слою пост- и советских людей — «колбасники»…

См. также 
 Советский образ жизни
 Ностальгия по СССР

Ссылки 
 «Легенды СССР» на сайте РЕН ТВ (раздел Документальные фильмы), видео

Примечания 

Документальные телесериалы России
Ностальгия по СССР